El Torneig de Båstad 2009 és una competició tennística disputada a Båstad, Suècia. En categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2009 i es disputà entre el 4 i l'11 de juliol dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà Catella Swedish Open 2009 i es jugà de l'11 al 19 de juliol de 2009 dins de les sèries 250 de l'ATP.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009